hrabstwo Big Horn (ang. Big Horn County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Big Horn (ang. Big Horn County) w USA, w stanie Wyoming